Mistrzostwa Strefy Pacyfiku w Curlingu 2011 rozegrane zostały między 19 a 26 listopada 2011, w chińskim mieście Nankin.

W zawodach brało udział 10 reprezentacji (4 kobiece i 6 męskich). Drużyny zakwalifikowane do finału wystąpiły na Mistrzostwach Świata 2012. Z rywalizacji wycofały się Australijki, które w poprzednich zawodach przegrały wszystkie swoje mecze. Tytułów mistrzowskich broniły Koreanki i Chińczycy.

Mistrzostwa rozgrywane były podwójnym systemem kołowym. Do półfinałów wyłoniono 4 drużyny, w parach 1-4 i 2-3 rozgrywano mecze do 3 wygranych przy czym do tej klasyfikacji liczyły się mecze z Round Robin. Drużyny, które przegrały półfinał zmierzyły się w meczu o brązowy medal.

Zarówno w konkurencji kobiecej jak i męskiej triumfowały reprezentacje Chin. W finale turnieju kobiecego zespół Wang Bingyu zwyciężył 11:3 nad Koreankami (Kim Ji-sun), w przypadku panów drużyna Liu Rui pokonała 5:2 Nowo Zelandczyków (Peter de Boer).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
26 listopada 2011; 12:00

Mały finał 
26 listopada 2011; 12:00

Półfinały

1-4

2-3

Round Robin

Sesja 1. 
19 listopada 2011; 19:00

Sesja 2. 
20 listopada 2011; 14:30

Sesja 3. 
21 listopada 2011; 14:30

Sesja 4. 
22 listopada 2011; 14:30

Sesja 5. 
23 listopada 2011; 14:30

Sesja 6. 
24 listopada 2011; 10:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
26 listopada 2011; 12:00

Mały finał 
26 listopada 2011; 12:00

Półfinały

1-4 
25 listopada 2011; 9:00

2-3 
25 listopada 2011; 9:00

25 listopada 2011; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
19 listopada 2011; 14:30

Sesja 2. 
20 listopada 2011; 10:00

Sesja 3. 
20 listopada 2011; 19:00

Sesja 4. 
21 listopada 2011; 10:00

Sesja 5. 
21 listopada 2011; 19:00

Sesja 6. 
22 listopada 2011; 10:00

Sesja 7. 
22 listopada 2011; 19:00

Sesja 8. 
23 listopada 2011; 10:00

Sesja 9. 
23 listopada 2011; 19:00

Sesja 10. 
24 listopada 2011; 14:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 
 
 

2011
2011 w curlingu
Zawody sportowe w Chinach
2011 w Chinach
Curling w Chinach
Sport w Nankinie